Pórosz, görög sziget Attikában
 Pórosz, apró sziget Etoloakarnanía prefektúra területén
 Pórosz, város Pórosz görög szigeten
 Pórosz, város Kefalonia szigetén
 Pórosz, település Kréta szigetén
 Pórosz, falu Etoloakarnína régióban
 Pórosz, település Kelet-Makedónia és Thrákia régió Evrosz prefektúrájában
 Pórosz, falu a Jón-szigeteki Lefkáda szigetén
 Pórosz, település Nyugat-Makedónia Grevena prefektúrájában
 Pórosz pandzsábi király
Lásd még
 Porus (egyértelműsítő lap)
 Porosz (egyértelműsítő lap)